Алексе́й Фаде́ев: Фадеев, Алексей Васильевич (род. 1977) — российский двоеборец, бронзовый призёр чемпионата мира (1999).
 Фадеев, Алексей Иванович (1922—1991) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.